Головичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Головичи — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Головичи — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.